Vintgar je bil prvotno samo lastno ime za Blejski vintgar (tudi še danes lahko samo Vintgar, po bližnjem zaselku, ki leži na začetku soteske), zaradi značilne oblike vintgarske doline je v 20. stoletju nastalo občno ime s pomenom : »zelo ozka rečna dolina z brzicami in strmimi pobočji«, tudi »tesen« in se preneslo še na tri druge toponime:

 Iški vintgar 
Bistriški vintgar
Oplotniški vintgar

Glej tudi 
 soteska
 kanjon
grapa
graben
Alcantarski vintgar
Železniško postajališče Vintgar

Sklici 




Doline